La palabra socorro puede hacer referencia  varios artículos en la Wikipedia:

Señal 
 Sistema mundial de socorro y seguridad marítimo
 Señal de socorro
 Sociedad de Socorro

Instituciones 
 Socorro Rojo Internacional
 Socorro Blanco

Lugares

Argentina 
 Socorro, antiguo barrio de la ciudad de Buenos Aires.

Colombia 
 Socorro, municipio del departamento de Santander. Importante centro histórico, conocido por ser el foco de la Revolución Comunera el 16 de marzo de 1781, con el "Grito de Independencia".
 Palmas del Socorro, municipio del departamento de Santander, Colombia. 
 Socorro, estación en Bogotá.

México 
 Isla Socorro, en México.

Venezuela 
 Parroquia Urbana El Socorro, una de las 9 parroquias que conforman Valencia, capital del Estado Carabobo, en Venezuela.
 El Socorro, uno de los 15 municipios que integran el Estado Guárico, Venezuela.

Estados Unidos 
 Condado de Socorro del estado de Nuevo México, Estados Unidos.
 Socorro (Nuevo México), ciudad del estado de Nuevo México.
 Socorro (Texas), villa del estado de Texas.

Filipinas 
 Municipio de Socorro de Mindoro, en la Provincia de Mindoro Oriental.
 Municipio de Socorro de Surigao, en la Provincia de Surigao del Norte.

El Socorro 
 El Socorro. Varias localidades en Argentina, Colombia y Venezuela.

Personas 
 Manuel del Socorro Rodríguez
 Socorro Díaz Palacios

Religión 
 Nuestra Señora del Socorro
 Cofradía del Socorro (Cartagena) 
 Virgen Perpetuo Socorro
 Cofradía del Socorro (Antequera)

Batalla 
 Socorro de Goes. Batalla de la Guerra de los Ochenta Años.

Socorrido 
 Socorrido, platillo mexicano creado en el pueblo de San Andrés Calpan.